Sven Schipplock (Reutlingen, 8 november 1988) is een Duits voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij tekende in juli 2015 een contract tot medio 2018 bij Hamburger SV, dat circa €2.500.000,- voor hem betaalde aan TSG 1899 Hoffenheim.

Statistieken

Duits voetballer